Detta är en lista över sjöar i Vansbro kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Vansbro kommun.

Lista

Vansbro kommun
 Lista